Театр Арчимбольди,  — оперный и балетный театр в Милане. Расположен на расстоянии около 7 км от центра города на территории заброшенного шинного завода Пирелли в районе, известном под неформальным названием Бикокка.

Арчимбольди был построен в течение 27 месяцев в связи с временным закрытием на реставрацию знаменитого театра Ла-Скала в декабре 2001 г.

Автором проекта был Витторио Греготти в сотрудничестве с архитекторами Марио Ботта и Элизабеттой Фаббри. Здание театра вмещает двухуровневую аудиторию на 2375 мест. Театр открылся постановкой «Травиаты» Джузеппе Верди 19 января 2002 г.

После возобновления постановок в Ла-Скале театр Арчимбольди стал самостоятельным театром, но работает в сотрудничестве с «Ла-Скала».

Примечания

Литература 
 Beauvert, Thierry, Opera Houses of the World, New York: The Vendome Press, 1995
 Lynn, Karyl Charna, Italian Opera Houses and Festivals, Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc., 2005. ISBN 0-8108-5359-0
 Plantamura, Carol, The Opera Lover’s Guide to Europe, Secaucus, New Jersey: Carol Publishing Group/Citadel Press, 1996, ISBN 0-8065-1842-1

Ссылки 
  Teatro degli Arcimboldi official website with photos (mostly in Italian) 
 La Scala official website
Театры Милана
Оперные театры Италии
Театры, основанные в 2002 году
Здания и сооружения, построенные в 2002 году
Театры, построенные в 2000-е годы
Появились в 2002 году в Италии